Il villaggio più pazzo del mondo (Li'l Abner) – film del 1940 diretto da Albert S. Rogell
Il villaggio più pazzo del mondo (Li'l Abner) – film del 1959 diretto da Melvin Frank